Stollergrund ist der Name von

 Stollergrund (Kieler Förde), eine Untiefe in der Kieler Förde vor dem Leuchtturm Bülk
 Stollergrund (Y 863), das Typschiff der Stollergrund-Klasse der Bundesmarine
 Feuerschiff Stollergrund auf der Position Kieler Aussenförde